Кильдюшевский — фамилия; имеет женскую форму Кильдюшевская.
 Кильдюшевский, Николай Петрович (1868 ― после 1917) ― русский педагог, первый директор Самарского учительского института (1911―1917 гг.).
 Кильдюшевский, Павел Николаевич (1799—1858) — русский врач, доктор медицины, действительный статский советник, почетный гоф-хирург.

См. также 
 Кильдюшевское сельское поселение